Afrotocepheus är ett släkte av kvalster. Afrotocepheus ingår i familjen Tetracondylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Afrotocepheus